Meramec Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Meramec Township (Crawford County, Missouri)
 Meramec Township (Dent County, Missouri)
 Meramec Township (Franklin County, Missouri)
 Meramec Township (Jefferson County, Missouri)
 Meramec Township (Phelps County, Missouri)
 Meramec Township (St. Louis County, Missouri)